Grand-Camp ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Grand-Camp (Eure)
 Grand-Camp (Seine-Maritime)